Atomic Betty (televisieserie), een Canadese animatieserie.
Atomic Betty (album), een soundtrackalbum van deze serie.
Atomic Betty (computerspel), een computerspel gebaseerd op deze serie.